Thiriet ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Thiriet (1906–1976), französischer Komponist
 Béatrice Thiriet (* 1960), französische Komponistin
 Brigitte Thiriet (* 1956), französische Tischtennisspielerin
 Freddy Thiriet (1921–1986), französischer Byzantinist

 Pierre Thiriet (* 1989), französischer Autorennfahrer
 Roger Thiriet (* 1949), Schweizer Journalist und Drehbuchautor